Can't Let Go – singolo degli Earth, Wind & Fire del 1979
 Can't Let Go – singolo di Mariah Carey del 1991
 Can't Let Go – singolo di Tania Evans del 1992
 Can't Let Go – singolo di Lucinda Williams del 199
 Can't Let Go – album di Sammi Cheng del 1996
 Can't Let Go – singolo degli Anathema del 2017